

Sigle 
 Time to market – tempo che intercorre dall'ideazione di un prodotto alla sua effettiva commercializzazione
 Trailing twelve months – espressione di lingua inglese per indicare informazioni che si riferiscono ai dodici mesi precedenti (anno mobile)

Codici 
 TTM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tablón de Tamara (Colombia)
 ttm – codice ISO 639-3 della lingua tutchone settentrionale